Сентер Појнт има више значења:
 Сентер Појнт (Луизијана)
 Сентер Појнт (Ајова)
 Сентер Појнт (Алабама)
 Сентер Појнт (Индијана)